Сиодзава () — японская фамилия и топоним. Известные носители:
 Сиодзава, Канэто (настоящее имя Тосикадзу Сиодзава; 1954—2000) — японский сэйю.
 Сиодзава, Коити (1881—1943) — адмирал Императорского флота Японии в годы Второй японо-китайской войны.
 Сиодзава, Хитоси — японский астроном.

Географические названия 
 Сиодзава — бывший посёлок в японской префектуре Ниигата.
 Сиодзава — железнодорожная станция в японской префектуре Ниигата.